

Patronyme 

 Charle Cournoyer (né en 1991), patineur de vitesse sur piste courte canadien ;
 Ève Cournoyer, (1969-2012), auteur-compositrice-interprète québécoise ;
 Jean Cournoyer (né en 1934), avocat et journaliste canadien ;
 Michèle Cournoyer (née en 1943), réalisatrice et scénariste canadienne ;
 Normand Cournoyer (1930-2015) dit Normand L'Amour, auteur-compositeur-interprète québécois ;
 Serge Cournoyer (né en 1943), sculpteur canadien ;
 Vincent Cournoyer (né en 1987), footballeur canadien ;
 Yvan Cournoyer (né en 1943), joueur de hockey sur glace canadien.